L'edizione 1996-97 della League of Wales vide la vittoria finale del Barry Town.

Capocannoniere del torneo fu Tony Bird (Barry Town), con 42 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Barry Town Campione del Galles 1996-97.
 Ton Pentre, Rhyl, Holywell Town e Briton Ferry Athletic retrocesse.

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
Campionato gallese di calcio